Lavalette (bromfiets), een Frans historisch bromfietsmerk

Lavalette (Aude)
Lavalette (Haute-Garonne)
Lavalette (Hérault)

Personen
Maura Renardel de Lavalette, een Nederlandse stemacteur